Niemcy:
 Kettenheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Alzey-Worms
 Kettenheim – osiedle w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Düren